

Szwajcaria 
 Hinterland – dawny okręg w kantonie Appenzell Ausserrhoden

Inne 
 Hinterland – album Caspera
 Hinterland – niemieckie czasopismo
 Hinterland – teren
 Hinterland – walijski serial telewizyjny

Zobacz też 
 Heski Hinterland